Луций Корнелий Цетег — один из обвинителей Сервия Сульпиция Гальбы в 149 году до н. э.